Koziejówka – przysiółek wsi Ułazów w województwie podkarpackim
 Koziejówka – część wsi Łówcza
 Koziejówka – góra w Beskidzie Sądeckim